Высоцкий, Николай Фёдорович:
 Высоцкий, Николай Фёдорович (?—1879) — генерал-майор.
 Высоцкий, Николай Фёдорович (1843—1922) — заслуженный профессор Казанского университета, доктор медицины.
 Высоцкий, Николай Фёдорович (1858—1939) — генерал-майор.